Dit is een lijst van planetoïden 51101-51200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (51101) - || 2000 HY10|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (51102) - || 2000 HH12|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (51103) - || 2000 HX12|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (51104) - || 2000 HJ13|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (51105) - || 2000 HQ13|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (51106) - || 2000 HB15|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (51107) - || 2000 HF17|| 24 april 2000 || Spacewatch
|-
| (51108) - || 2000 HP22|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51109) - || 2000 HA25|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (51110) - || 2000 HE25|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (51111) - || 2000 HM26|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (51112) - || 2000 HQ27|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (51113) - || 2000 HZ28|| 30 april 2000 || LINEAR
|-
| (51114) - || 2000 HH29|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (51115) - || 2000 HU29|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (51116) - || 2000 HQ31|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51117) - || 2000 HW31|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51118) - || 2000 HC33|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51119) - || 2000 HE33|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51120) - || 2000 HW33|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (51121) - || 2000 HC34|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (51122) - || 2000 HN35|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (51123) - || 2000 HS35|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (51124) - || 2000 HV35|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (51125) - || 2000 HM36|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (51126) - || 2000 HR36|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (51127) - || 2000 HH37|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (51128) - || 2000 HW38|| 28 april 2000 || Spacewatch
|-
| (51129) - || 2000 HJ39|| 29 april 2000 || Spacewatch
|-
| (51130) - || 2000 HF40|| 30 april 2000 || Spacewatch
|-
| (51131) - || 2000 HM41|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (51132) - || 2000 HB42|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51133) - || 2000 HZ43|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (51134) - || 2000 HG44|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51135) - || 2000 HO44|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51136) - || 2000 HQ44|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51137) - || 2000 HS44|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51138) - || 2000 HC45|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51139) - || 2000 HM45|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51140) - || 2000 HU45|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51141) - || 2000 HP46|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51142) - || 2000 HR47|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51143) - || 2000 HA48|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51144) - || 2000 HA49|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51145) - || 2000 HS49|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51146) - || 2000 HW49|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51147) - || 2000 HG50|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51148) - || 2000 HB52|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51149) - || 2000 HF52|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51150) - || 2000 HJ53|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51151) - || 2000 HB54|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51152) - || 2000 HL54|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51153) - || 2000 HA56|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (51154) - || 2000 HC56|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (51155) - || 2000 HH56|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (51156) - || 2000 HJ56|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (51157) - || 2000 HB57|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (51158) - || 2000 HG57|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (51159) - || 2000 HO57|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (51160) - || 2000 HR57|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (51161) - || 2000 HY57|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (51162) - || 2000 HP58|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (51163) - || 2000 HU58|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (51164) - || 2000 HR62|| 25 april 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (51165) - || 2000 HO63|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51166) - || 2000 HW63|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51167) - || 2000 HF64|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51168) - || 2000 HC65|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51169) - || 2000 HQ65|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51170) - || 2000 HJ66|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51171) - || 2000 HW66|| 27 april 2000 || LONEOS
|-
| (51172) - || 2000 HX67|| 27 april 2000 || LONEOS
|-
| (51173) - || 2000 HD69|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (51174) - || 2000 HH69|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (51175) - || 2000 HV69|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51176) - || 2000 HF70|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51177) - || 2000 HM70|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51178) - || 2000 HX70|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51179) - || 2000 HM71|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (51180) - || 2000 HN73|| 27 april 2000 || LONEOS
|-
| (51181) - || 2000 HT74|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (51182) - || 2000 HP76|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (51183) - || 2000 HS76|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (51184) - || 2000 HQ78|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (51185) - || 2000 HP85|| 30 april 2000 || LONEOS
|-
| (51186) - || 2000 HW86|| 30 april 2000 || LONEOS
|-
| (51187) - || 2000 HM88|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (51188) - || 2000 HB90|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51189) - || 2000 HA91|| 30 april 2000 || LONEOS
|-
| (51190) - || 2000 HF94|| 29 april 2000 || LONEOS
|-
| (51191) - || 2000 HT94|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (51192) - || 2000 HJ95|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (51193) - || 2000 HT96|| 30 april 2000 || LONEOS
|-
| (51194) - || 2000 HY99|| 27 april 2000 || LONEOS
|-
| (51195) - || 2000 HZ101|| 27 april 2000 || LONEOS
|-
| (51196) - || 2000 HT104|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (51197) - || 2000 JJ || 1 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51198) - || 2000 JO3 || 4 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51199) - || 2000 JA4 || 4 mei 2000 || Kleť
|-
| (51200) - || 2000 JT5 || 1 mei 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten